Cleverly est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1940), auteure britannique
 (1819-1897), arpenteur général britannique à Hong Kong
James Cleverly (né en 1969), homme politique conservateur britannique
Marcus Cleverly (né en 1981), joueur danois de handball
Nathan Cleverly (né en 1987), boxeur gallois

Voir aussi

Homonymie de patronyme